Националният отбор по футбол на Фарьорските острови представлява страната в международните футболни срещи. Никога не се е класирал за световно или европейско първенство. Традиционен аутсайдер в квалификационните групи. Сред най-значимите успехи на отбора са победата с 1:0 над Австрия през 1990 г. в евроквалификация, която е и официален дебют на отбора, и победата с 1:0 през 2014 г. в евроквалифицакия като гост на Гърция – участник на Мондиала по-рано същата година.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Мениджъри 
 До 2 май 2016 г.

Известни играчи 
 Йоаа Игентуе
 Геллий Якупсон

Фарьорски острови